Горнет има више значења:

 Горнет (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Горнет (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Горнет (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији